Triffid bezeichnet:
 gentechnisch verändertes Saatgut des Leinsamen, siehe Leinsamen#Problem des gentechnisch veränderten Saatgutes
 The Triffids, australische Indie-Rock-Band der 1980er Jahre
 Die Triffids, ein Science-Fiction-Roman des englischen Autors John Wyndham aus dem Jahr 1951
 Die Triffids – Pflanzen des Schreckens, britische Science-Fiction-Miniserie aus dem Jahre 2009
 The Day of the Triffids, deutscher Titel: Blumen des Schreckens, Science-Fiction-Horrorfilm aus dem Jahr 1962
 The Day of the Triffids (1981), sechsteilige Mini-TV-Serie, die nicht in Deutschland ausgestrahlt wurde, aus dem Jahr 1981

Siehe auch:
 Trifid